Vitalija D'jačenko era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Alycia Parks ha sconfitto Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (primo turno)
  Anhelina Kalinina (semifinale)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

  Tamara Korpatsch (secondo turno) 
  Anna Blinkova (secondo turno) 
  Viktorija Tomova (secondo turno) 
  Varvara Gračëva (secondo turno)

Wild card 

  Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

  Jessika Ponchet (semifinale) 
  Zhang Shuai (primo turno)

Ranking speciale 

  Yanina Wickmayer (primo turno)

  Katarina Zavac'ka (primo turno)

Qualificate 

  Emeline Dartron (quarti di finale)
  Joanna Garland (primo turno)

  Magali Kempen (secondo turno) 
  Greet Minnen (secondo turno)

Lucky losers 

  Hina Inoue (primo turno)

  Pemra Özgen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open P2i Angers Arena Loire 2022